Jacka ist der Familienname von:
 Benedict Jacka (* 1980), britischer Autor

Sonstiges:
 Jacka-Gletscher, Gletscher auf der Insel Heard im Indischen Ozean